Ла-Руа (), А-Руа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдеоррас. Занимает площадь 35,99 км². Население 4754 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Города-побратимы 
  Альмендралехо, Испания (2002)

Примечания 

Муниципалитеты Оренсе